FWA est un sigle pouvant signifier :
 Fédération wallonne de l'agriculture, un syndicat agricole en Wallonie ;
 Frontier Wrestling Alliance, une fédération américaine de catch ;
 Favourite Website Awards,  un site américain qui fournit une sélection quotidienne du Web graphique ;
 FWA, un moteur d'automobile de course.

FWA est un code pouvant signifier :
 , en Indiana, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Fwa est un nom pouvant signifier :
 Fwa, une rivière au Congo.

Code IATA des aéroports